Il singolare del torneo di tennis Boston Cup 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrice Mariaan de Swardt che ha battuto in finale 3–6, 7–6, 7–5 Barbara Schett.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amanda Coetzer (quarti di finale)
  Anke Huber (quarti di finale)
  Lisa Raymond (semifinali)
  Silvia Farina (secondo turno)

 Elena Lichovceva (quarti di finale) 
n/a
 Barbara Schett (finale) 
 Corina Morariu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Boston Cup 1998